Gloneck  steht für:

 Gloneck (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gloneck (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Gloneck (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Gloneck (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Glonek
 Glonnek oder Glonneck, Burg Glaneck in Erdweg, Landkreis Dachau, Bayern